Пио-Ульский — фамилия; имеет женскую форму Пио-Ульская.
 Пио-Ульский, Антоний Георгиевич (1894—1956) — участник Белого движения, полковник, кавалер ордена Святителя Николая Чудотворца.
 Пио-Ульский, Георгий Николаевич (1864—1938) — русский учёный в области механики и теплотехники, инициатор внедрения турбин в морском флоте.